Raión de Lenin puede referirse a las siguientes entidades administrativas de Ucrania:
 Raión de Lenine, en la república autónoma de Crimea.
 Raión de Lenin (Dnipropetrovsk), en la ciudad de Dnipropetrovsk.
 Raión de Lenin (Donetsk), en la ciudad de Donetsk.
 Raión de Lenin (Sebastopol), en la ciudad de Sebastopol.
 Raión de Lenin (Vinnytsia), en la ciudad de Vinnytsia.
 Raión de Lenin (Zaporizhia), en la ciudad de Zaporizhia.

Lenin